Schwenk steht für:

 Kameraschwenk bei Filmaufnahmen
 Schwenk Zement, deutscher Zementhersteller

Schwenk ist der Familienname folgender Personen:
 Achim Schwenk (* um 1975), deutscher Physiker
 Anton Schwenk (1910–1960), deutscher Orgelbauer
 Carl Schwenk (1852–1942), deutscher Unternehmer
 Else Schwenk-Anger (* 1936), deutsche Kinderbuchautorin und Verlegerin
 Erwin Schwenk (1908–1982), deutscher Landrat
 Fredrik Schwenk (* 1960), deutscher Komponist und Musikpädagoge
 Georg Schwenk (1863–1936), deutscher Maler und Schriftsteller
 Georg Schwenk (Komponist) (1935–1993), deutscher Komponist, Arrangeur und Akkordeonspieler 
 Gustav Schwenk (1923–2015), deutscher Journalist
 Jonatan Schwenk (* 1987), deutscher Animator und Filmemacher
 Karl Schwenk (1883–1941), deutscher römisch-katholischer Geistlicher und Märtyrer
 Manuel Schwenk (* 1992), deutscher Fußballspieler
 Marlis Schwenk (* 1945), deutsche Politikerin (SPD)

 Oskar J. Schwenk (* 1944), Schweizer Unternehmer
 Paul Schwenk (1880–1960), deutscher Politiker (KPD, SPD, SED)
 Stephan Schwenk (* 1963), deutscher Medienunternehmer
 Süheyla Schwenk (* 1985), deutsche Regisseurin und Drehbuchautorin
 Tripp Schwenk (* 1971), US-amerikanischer Schwimmer
 Theodor Schwenk (1910–1986), deutscher Maschinenbauingenieur
 Wilhelm Schwenk (1830–1871), deutscher Bildhauer
 Wolfgang Schwenk (1931–2011), deutscher Politiker (SPD)

Siehe auch:
 Schwenck
 Schwencke
 Schwenke